Черній Василь Васильович (* 1959) — народний депутат України 6-го скликання.
 Черній Віталій Миколайович (* 1971) — український баскетболіст (грав на позиції захисника), головний тренер БК «Київ» та національної збірної України з баскетболу.
 Черній Ігор Васильович (* 1968) — радянський та російський футболіст, воротар, по завершенні кар'єри — тренер.
 Черній Костянтин Михайлович (* 1992) — український футболіст, нападник клубу «Металург» (Запоріжжя).
 Черній Людмила Леонідівна — диспетчер аглофабрики, кавалер ордена княгині Ольги 3-го ступеня.
 Черній Сергій Олександрович (* 1984) — український футболіст, захисник.

 Лунка-Черній-де-Жос — село у повіті Хунедоара в Румунії. Адміністративний центр комуни Лунка-Черній-де-Жос.
 Лунка-Черній-де-Сус — село у повіті Хунедоара в Румунії. Входить до складу комуни Лунка-Черній-де-Жос.

Примітки